Franciszek Terlikowski – nauczyciel, filolog klasyczny
 Konstanty Terlikowski – sędzia i adwokat
 Tomasz Terlikowski – pisarz i publicysta katolicki
 Włodzimierz Terlikowski – malarz